China Open był szóstym turniejem rankingowym sezonu snookerowego 2006/2007. W dniach 25 marca – 1 kwietnia 2007 roku miejscem jego rozegrania było audytorium Uniwersytetu Pekińskiego w Pekinie. Obrońcą tytułu mistrzowskiego był Mark J. Williams, który przegrał w I rundzie z późniejszym finalistą Jamie Copem 1:5.

Zwycięzcą turnieju został Graeme Dott, który w finale pokonał Jamie Cope’a 9:5.

W Polsce turniej transmitowała stacja komercyjna Eurosport.

Wydarzenia 
 Stephen Lee wycofał się z turnieju z powodu choroby.
 Neil Robertson w czwartym framie meczu I rundy z Michaelem Holtem wyrównał najwyższego breaka w swojej karierze (141 punktów).

Breaki stupunktowe 
  Jamie Cope 145, 134, 104
  Neil Robertson 141
  Barry Hawkins 137, 134, 110
  Joe Perry 137
  Ding Junhui 130, 123
  Mark Davis 128
  Graeme Dott 126, 124, 118, 117, 106, 102
  Stuart Bingham 124, 102
  Mark Selby 121, 120, 102
  Ken Doherty 120
  Mark Allen 118
  Andy Hicks 113
  James Wattana 111
  John Higgins 110
  Ronnie O’Sullivan 110, 105, 100
  Stephen Hendry 108
  Matthew Stevens 108
  Adrian Gunnell 106
  Marco Fu 104, 100
  Ian McCulloch 103
  Stephen Maguire 102
  Allister Carter 100
  Anthony Hamilton 100

Runda dzikich kart 
Ośmiu chińskich snookerzystów zmierzyło się z rywalami z oficjalnej listy rankingowej. Zwycięzcy meczów awansowali do pierwszej rundy fazy głównej turnieju.

  Jamie Cope –  Yang Qingtian 5:1
  Alfred Burden –  Mei Xiwen 2:5
  Joe Swail –  Jin Long 5:4
  Ian Preece –  Li Hang 4:5
  Tom Ford –  Xiao Guodong 3:5
  Joe Jogia –  Yu Delu 1:5
  Andy Hicks –  Liu Chuang 4:5
  Jimmy White –  Zheng Peng 5:2

Drabinka turniejowa 

2007 w sporcie
China Open (snooker)